Kanakis ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kanakis (* 1962), italienische Filmschauspielerin und Politikerin
 Giannis Kanakis (1927–2016), griechischer Fußballspieler